Legio IV puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio IV (Pansa), creada por Pansa en el año 43 a. C.
 Legio IV Flavia Felix, creada por Vespasiano en el año 70, anteriormente era la Legio IV Macedonica.
 Legio IV Italica, creada por Gordiano III, posiblemente en el año 238.
 Legio IV Macedonica, creada por Julio César en 49-48 a. C., más tarde nombrada Macedónica y reconstituida con el nombre Legio IV Flavia Felix en el año 70.
 Legio IV Martia, data de los tiempos de Aureliano (270-275).
 Legio IV Parthica, creada por Diocleciano (284-305).
 Legio IV Scythica, creada por Marco Antonio.